Isabel de Aragão, Rainha de França (1247-1271) — casada com Filipe III de França;
 Isabel de Aragão, Rainha de Portugal (1271-1336) —  a Rainha Santa Isabel, rainha consorte de D. Dinis de Portugal;
 Isabel de Aragão, Condessa de Urgel (1376-1424) - infanta de Aragão e condessa consorte de Urgel;
 Isabel de Urgel, Duquesa de Coimbra (1409-1443) - condessa de Urgel, casou com Pedro de Portugal, 1.º Duque de Coimbra (filha da anterior);
 Isabel de Aragão, Duquesa de Milão  (1470-1524) — princesa de Nápoles, duquesa consorte de Gian Galeazzo II, Duque de Milão, possível modelo para a Mona Lisa;
 Isabel de Aragão e Castela, Rainha de Portugal (1470–1498) — infanta de Aragão e de Castela, viúva de D. Afonso, filho de D. João II de Portugal, casou depois com o rei D. Manuel I de Portugal.

Desambiguação